Il primo bacio (First Love), film diretto da Henry Koster (1939)
Il primo bacio, film diretto da Riad Sattouf (2009)
Il primo bacio, quadro di William-Adolphe Bouguereau